Zeit kan syfta på:

 Zeit (musikalbum) –  Rammsteins åttonde studioalbum från 2022
 Zeit (singel) – en singel av Rammstein från 2022
 Die Zeit – en rikstäckande tysk veckotidning 1946–
 Die Neue Zeit – en tysk socialdemokratisk tidskrift 1883–1923